Lavandera o Labandera puede estar referido o vinculado a los siguientes artículos:

Acepción común y corriente 
 Lavandera, persona encargada de lavar la ropa.

Mitología 
 Lavandeira (mitología), nombre en gallego para las legendarias lavanderas de la mitología celta.
 Les Llavanderes, personajes mitológicos asturianos parejos de las lavandeiras de la mitología gallega.

Zoología 
 Aves del género Motacilla:
 Lavandera blanca.
 Lavandera cascadeña.
 Lavandera alpispa.
 Lavandera boyera.
 Lavandera, nombre vulgar del ave  Arundinicola leucocephala, en Argentina, Paraguay y Bolivia.

Personas con apellido Lavandera 
 Horacio Lavandera (1984-), pianista argentino.
 José Luis Lavandera (1947-), también conocido como José Luis Fernández Lavandera o simplemente como Lavandera, futbolista español.

Personas con apellido Labandera 
 Cacho Labandera (1948-), también conocido como Oscar "Cacho" Labandera, cantante uruguayo y guitarrista de música popular.
 José Rodríguez Labandera (1805/1806-?), también conocido como José Raimundo Rodríguez Labandera, mecánico, teniente de fragata, e inventor ecuatoriano.

Personas con apellidos similares 
 Alonso Carrió de la Vandera (1715-1783), también conocido como La Vandera, escritor español, comerciante, viajero, y cronista de Indias.
 José González Fernández de La Bandera (1877-1936), también conocido como José González y Fernández de La Bandera, médico de profesión, y político republicano español.

Divisiones administrativas

España

Provincia de León 
 Lavandera, localidad del municipio de Cármenes.
 San Feliz de las Lavanderas, localidad del municipio de Quintana del Castillo.

Principado de Asturias 
 Lavandera, parroquia en el concejo de Gijón.
 Lavandera, barrio de la parroquia de Lavandera, en el concejo de Gijón.
 Lavandera, localidad de la parroquia de Molleda, en el concejo de Corvera de Asturias.
 La Lavandera, localidad de la parroquia de Figaredo, en el concejo de Mieres.
 Lavandera, localidad de la parroquia de La Piñera, en el concejo de Morcín.
 Lavandera, localidad de la parroquia de Celles, en el concejo de Siero.
 Lavandera, localidad de la parroquia de Bustiello de la Cubuerna, en el concejo de Tineo.

Enlaces externos